Macri ou Macrì est un patronyme porté notamment par :
 Mauricio Macri (né en 1959), ancien maire de Buenos Aires et président de l'Argentine de 2015 à 2019
 Francisco Macri (né en 1930), homme d'affaires italio-argentin, père du précédent
 Antonio Macrì (1902 – 1975), parrain de la mafia italienne 'Ndrangheta
 Dumitru Macri (né en 1931), footballeur roumain
 Federica Macrì, (née en 1990), gymnaste artistique italienne
 Giuseppina Macrì (née en 1974), judokate italienne
 Oreste Macrì (1913 - 1998), poète italien

Patronyme argentin
Patronyme italien